Clarisse Lavanant (née en 1979), auteur-compositeur-interprète française ;
 Dominique Lavanant (née en 1944), actrice française de cinéma et de théâtre.